Болелли (Bolelli):
 Болелли, Симоне (Simone Bolelli) — итальянский теннисист
 Комета C/1970 K1 (Уайта — Ортиса — Болелли)